Verteidiger steht für:

 im Rechtswesen einen Strafverteidiger
 im Sport einen Abwehrspieler

Siehe auch:
 Verteidigung (Begriffsklärung)